Jafafe de Baixo é uma pequena aldeia portuguesa banhada pelo rio Vouga da freguesia de Macinhata do Vouga, do concelho de Águeda e Distrito de Aveiro. Até aos finais dos anos 1980, a população mais jovem dedicava-se ao trabalho na indústria local, nomeadamente na Fundição de Macinhata do Vouga e na sede do concelho, Águeda. As gentes mais idosas, dedicavam-se à agricultura, sobretudo de subsistência, usufruindo da rega das águas do rio Vouga. Era ainda comum ver-se as juntas de bois trabalharem a terra. Contudo, aos poucos, a terra foi abandonada, estando, agora, sobretudo em pousio.

Aldeias do Distrito de Aveiro
Macinhata do Vouga